Hegedűs Erzsébet (1923–1990) Jászai Mari-díjas színésznő
 Hegedűs Erzsébet (1955) labdarúgó